Nemophora puede referirse a los géneros:
 Nemophora: género de polillas de la familia Adelidae
 Nemophora: sinónimo posterior del género Archaias, foraminíferos bentónicos